Jerdon kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas C. Jerdon
 Thomas Claverhill Jerdon

Robotskapade auktorsförkortningar